Östersttjärn kan syfta på:
Östersttjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Östersttjärnen (Ragunda socken, Jämtland, vid Halån), sjö i Ragunda kommun, 
Östersttjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,

Se även
Östesttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn